Kromschröder ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Kromschröder (* 1941), deutscher Journalist und Fotograf
 Jan Kromschröder (* 1962), deutscher Journalist und Fernsehproduzent

Kromschröder ist der Name folgender Unternehmen:
 Kromschröder AG, ehemals börsennotierter Hersteller von Fluidtechnik-Systemen